Звонкая постальвеолярная аффриката — согласный звук, встречающийся в ряде языков. В МФА транскрибируется как .

Распространённость 
В языках, входящих в выборку базы данных , звонкая постальвеолярная аффриката является третьей по распространённости — она присутствует в фонологической системе 113 языков из 451 (37,41 %) языков. В большинстве языков звук передаётся либо через диграфы, либо через буквы, означающие другие буквы, но имеющие особенности чтения в конкретных словах. В некоторых языках выделены отдельные буквы — например, в алфавитах на основе латиницы:
 J (в английском и большинстве алфавитов других языков, где для звука [dʒ] есть отдельная буква)
 C (в турецком и алфавитах на его основе: азербайджанском, гагаузском, крымскотатарском)
 G (в румынском, перед E и I)
 Ɉ (в аруако, от буквы ɟ фонетического алфавита, в устаревшей версии МФА означавшей схожий звук [dʑ])
 Ĝ (в эсперанто)

в алфавитах на основе кириллицы:
 Џ (в сербском и македонском, в алфавите Радлова для тюркских языков, а также в абхазском, где в общем случае означает схожий звук dʐ)
 Ҷ (в таджикском)
 Ӌ (в хакасском)
 Ж (в киргизском, монгольском, узбекском, казахском)
 Ӝ (в удмуртском)
 ДЖ (в алфавите коми)
 Җ (в калмыцком)
 Ӂ (в кириллическом молдавском алфавите (до 1989 года), ныне используемом в Приднестровье; в румынской кириллице ранее использовалась буква Џ)
 Ҹ (в азербайджанской кириллице (до 1992 года))
 Ԫ (в старых алфавитах коми и осетинского языка)

В сербском, хорватском и боснийском языках буква ђ (Đ), в общем случае читающаяся как [dʑ], зачастую также читается как [dʒ].

Примеры

См. также 
Дж (диграф)

Примечания

Источники 
 Зиндер Л. Р. Общая фонетика. — М.: Высшая школа, 1979.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аффрикаты
Постальвеолярные согласные